La 1. Lig 1970/71 fue la 13.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971
Deporte en Turquía en 1970
Deporte en Turquía en 1971